Натуральне число 1330
 1330 рік до нашої ери
 1330 рік нашої ери